Карлама́н () — географические объекты в Башкортостане:
Ишимбайский район
 Карламан — река в Ишимбайском районе Башкортостана, правый приток Зигана.
Кармаскалинский район
 Карламан — река на Южном Урале и в Предуралье, приток р. Белая.
 Карламан — ж.-д. станция Куйбышевской железной дороги.
 Карламан (бывшие деревни Карламан (Нижний Карламан) и Карламанбаш (Верхний Карламан)) — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.